Die Österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft 2009 wurde in der Zeit vom 2. Jänner bis zum 31. Oktober 2009 im Rahmen von sieben Wertungsläufen ausgetragen. Meister wurde Raimund Baumschlager.

Ergebnisse 
Die ursprünglich geplante 1000 Hügel Rallye musste nach dem Ausstieg des bisherigen Hauptsponsors BP aus wirtschaftlichen Gründen abgesagt werden. Als Ersatzveranstaltung wurde die Rallye Maribor in den Rallyekalender übernommen.

Wertungen 
Die Punktevergabe erfolgte nach jeder Rallye für die 15 erstplatzierten Fahrer mit Fahrzeugen der jeweiligen Division nach folgendem Schema:

Fahrerwertung Division I 
In der Division I wurden Fahrer mit Fahrzeugen der Gruppen N4, A5, A6 und A7, Super 2000 und R2 und R3 gewertet.

Weblinks 
 Bericht und Ergebnis der Jänner Rallye 2009
 Bericht und Ergebnis der BP Ultimate Rallye im Lavanttal 2009
 Bericht und Ergebnis der Bosch Super plus Rallye 2009
 Bericht und Ergebnis der Castrol Judenburg-Pölstal Rallye 2009
 Bericht und Ergebnis der Rallye Maribor 2009
 Bericht und Ergebnis der ARBÖ Rallye Steiermark 2009
 Bericht und Ergebnis der Rallye Waldviertel 2009
 Ergebnisse auf eWRC-results.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Rallye-Staatsmeisterschaft 2009
2009